Blaise Yaméogo (1993) – calciatore burkinabé
 Maurice Yaméogo (1921-1993) – politico burkinabé
 Narcisse Yaméogo (1980) – calciatore burkinabé